Lentamyces är ett släkte av svampar. Lentamyces ingår i ordningen Mucorales, divisionen oksvampar och riket svampar.

Källor

Oksvampar
Lentamyces